

Miejscowość w Polsce 
 Radziechów – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Zagrodno

Miejscowości na Ukrainie 
 Radziechów – miasto w obwodzie lwowskim, w rejonie radziechowskim
 Radziechów – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim